Rue de Mazagran ou Rue Mazagran, en mémoire de la bataille de Mazagran (1840), peut faire référence à :

 la rue de Mazagran (Autun)
 la rue de Mazagran (Biarritz)
 la rue de Mazagran (Bordeaux)
 la rue de Mazagran (Carcassonne)
 la rue de Mazagran (Laval)
 la rue Mazagran (Lyon)
 la rue Mazagran (Nancy)
 la rue Mazagran (Nantes)
 la rue de Mazagran (Paris)
 la rue de Mazagran (Saint-Denis de la Réunion)

Article connexe 
 Avenue de Mazagran